У цій статті наведено список міст Туреччини за населенням.
У список включені населені пункти, що розташовані на території Туреччини, чисельністю понад 50 000 осіб.

Міста з населенням понад 50 000 осіб 
У наведеній нижче таблиці відомості про міста, що мали населення понад 50 000 осіб за даними на 31 грудня 2009 року, а також результати за даними переписів населення від 21 жовтня 1990 року та 22 жовтня 2000 року, із зазначенням провінцій, в яких знаходяться ці населені пункти. Число жителів дано тільки для міських територій, виключаючи населення передмість.

Див. також 
 Туреччина
 Адміністративний поділ Туреччини

Примітки

Посилання 
 State Institute of Statistics
 The World Gazetteer: Turkey: Map of Largest Cities

Туреччина

Списки:Туреччина